Radovčići est un toponyme qui peut désigner :
Radovčići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Radovčići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva.